Pasco kan syfta på följande:

Personer
 Alan Pascoe (född 1947), brittisk löpare
 Francis Polkinghorne Pascoe (1813–1893), engelsk entomolog
 Samuel Pasco (1834–1917), engelsk-amerikansk politiker, demokrat, senator för Floria

Geografi

Argentina 

 Pasco (ort), Córdoba,

Peru 

 Pasco, region,

USA 

 Pasco, Washington, countyhuvudort, Franklin County, 
 Pasco County, Florida

Se även
 Mount Pasco, berg i Antarktis och Australien 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Peruförgreningar
Robotskapade USAförgreningar